Mount Auburn steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mount Auburn (Illinois)
 Mount Auburn (Indiana)
 Mount Auburn (Iowa)
 Mount Auburn (Kentucky)

Friedhöfe in den Vereinigen Staaten:
 Mount Auburn Cemetery (Massachusetts)
 Mount Auburn Cemetery (Illinois)
 Mount Auburn Cemetery (Maryland)